Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Ivo Heuberger che hanno battuto in finale Paul Hanley e Nathan Healey 7-5, 3-6, 7-62.

Teste di serie 

 André Sá /  Eric Taino (primo turno)
 Paul Kilderry /  Luke Smith (quarti di finale)

 Ota Fukárek /  Ivo Heuberger (Campioni)
 Devin Bowen /  Brandon Coupe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2001